Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 812 dans le monde.

 RS-812 au Brésil
 Route nationale 812 en France